Phường 5 (Bình Thạnh)
Phường 5 (Gò Vấp)
Phường 5 (Phú Nhuận)
Phường 5 (Quận 3)
Phường 5 (Quận 4)
Phường 5 (Quận 5)
Phường 5 (Quận 6)
Phường 5 (Quận 8)
Phường 5 (Quận 10)
Phường 5 (Quận 11)
Phường 5 (Tân Bình)
Phường 5 (Vũng Tàu)